Сальково — топоним.

Населённые пункты

Россия

Вологодская область 
 Сальково — деревня в Вологодском районе.
 Сальково — деревня в Междуреченском районе.

Калужская область 
 Сальково — деревня в Сухиничском районе.

Костромская область 
 Сальково — деревня в Галичском районе.
 Сальково — деревня в Островском районе.
 Сальково — деревня в Чухломском районе.

Москва 
 Сальково — село в Троицком административном округе.
 Сальково — деревня в Новомосковском административном округе.

Московская область 
 Сальково — деревня в Дмитровском районе.
 Сальково — деревня в Одинцовском районе.
 Сальково — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Сальково — деревня в Сергиево-Посадском районе.

Рязанская область 
 Сальково — деревня в Рязанском районе.

Тверская область 
 Сальково — деревня в Кашинском районе.

Тульская область 
 Сальково — деревня в Белёвском районе.
 Сальково — деревня в Ленинском районе.

Ярославская область 
 Сальково — деревня в Первомайском районе.
 Сальково — деревня в Тутаевском районе.
 Сальково — деревня в Угличском районе.

Украина 
 Сальково — посёлок городского типа в Гайворонском районе Кировоградской области.
 Сальково — село в Геническом районе Херсонской области.

Железнодорожная станция 
 Сальково — железнодорожная станция в Геническом районе Херсонской области.

См. также 
 Малое Сальково — деревня в Галичском районе Костромской области.